Santa Brígida kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Santa Brígida (kommun i Brasilien), Bahia,

Mexiko 

 Santa Brígida, Coahuila, San Pedro, 
 Santa Brígida, San Luis Potosí, Matehuala,

Spanien 

 Santa Brígida (kommunhuvudort), Kanarieöarna, Provincia de Las Palmas, 
 Santa Brígida (kommun), Kanarieöarna, Provincia de Las Palmas, 

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar